Potirendaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Potirendaba (ort), São Paulo, 
 Potirendaba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar